Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1937/1938 — 8-й сезон чехословацкого хоккейного чемпионата. Чемпионом в 8-й раз подряд стал клуб ЛТЦ Прага, в котором выступали почти все лучшие чехословацкие хоккеисты своего времени.

Формат 
Формула чемпионата Чехословакии изменилась перед началом сезона 1937/38. Количество команд—участниц было увеличено на 14 команд, которые были разделены на 2 группы. Планировалось провести круговой турнир в каждой группе, победители которых выходили в финал и разыгрывали чемпионский титул. Но из-за плохой погоды некоторые матчи переносились и, когда стали известны победители групп, оставшиеся матчи были отменены, поэтому команды провели разное количество матчей. В финал вышли пражские клубы ЛТЦ и «Спарта», за которые играли почти все хоккеисты сборной Чехословакии. Чемпионом предсказуемо стал один из сильнейших клубов Европы ЛТЦ, для которого этот титул стал 8-м в истории.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа Б

Финал 

 ЛТЦ Прага — «Спарта» Прага — 5:1

Лучшие бомбардиры 

 Майк Букна (ЛТЦ) — 14 шайб
 Йозеф Малечек (ЛТЦ) — 10
 Ярослав Дробны (ЧЛТК), Олдржих Гурих (ЛТЦ), Драгош Йиротка (Спарта) — по 9

Состав чемпиона 
Вратари

Богумил Модры, Антонин Хоуба

Защитники

Майк Букна, Вилибальд Штёвик, Ярослав Пушбауэр, Стефен Беда

Нападающие

Йозеф Малечек, Ладислав Трояк, Франтишек Пацалт, Алоиз Цетковски, Франтишек Пергл, Олдржих Кучера, Олдржих Гурих, Ярослав Цисарж, Виктор Лонсмин

Тренер — Майк Букна

Ссылки 
 Сезон 1937/38 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1937 год в хоккее
1938 год в хоккее